Эхидо-де-Трейнта-и-Трес () — город на востоке Уругвая, в департаменте Трейнта-и-Трес.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 6 782 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
INE map of Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres & Villa Sara

Города Уругвая
Трейнта-и-Трес